Mansfield steht für:
 Mansfield (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Unterhauswahlkreis Mansfield, Wahlkreis für das britische Unterhaus

Mansfield ist der Name folgender geografischer Objekte:

in England:
 Mansfield (Nottinghamshire), Gemeinde im Mansfield District, Nottinghamshire
 Mansfield District, Bezirk in Nottinghamshire

in den Vereinigten Staaten:
 Mansfield (Arkansas), Stadt (city) im Scott und Sebastian County, Arkansas
 Mansfield (Connecticut), Stadt (city) im Tolland County, Connecticut
 Mansfield (Georgia), Stadt (city) im Newton County, Georgia
 Mansfield (Illinois), Dorf (village) im Piatt County, Illinois
 Mansfield (Indiana), gemeindefreies Gebiet im Parke County, Indiana
 Mansfield (Kansas), gemeindefreies Gebiet im Finney County, Kansas
 Mansfield (Louisiana), Stadt (city) im De Soto Parish, Louisiana
 Mansfield (Massachusetts), Stadt (city) im Bristol County, Massachusetts
 Mansfield (Minnesota), gemeindefreies Gebiet im Freeborn County, Minnesota
 Mansfield (Missouri), Stadt (city) im Wright County, Missouri
 Mansfield (New Jersey), Gemeinde im Burlington County, New Jersey
 Mansfield (North Carolina), Stadt (city) im Carteret County, North Carolina
 Mansfield (Ohio), Stadt (city) im Richland County, Ohio
 Mansfield (Pennsylvania), Borough im Tioga County, Pennsylvania
 Mansfield (South Dakota), gemeindefreies Gebiet und census-designated place im Brown und Spink County, South Dakota
 Mansfield (Tennessee), gemeindefreies Gebiet im Henry County, Tennessee
 Mansfield (Texas), Stadt (city) im Tarrant County, Texas
 Mansfield (Washington), Stadt (town) im Douglas County, Washington
 Mansfield (West Virginia), gemeindefreies Gebiet im Barbour County, West Virginia
 Mansfield Center, Connecticut
 Mansfield City, Connecticut
 Mansfield Four Corners, Connecticut
 Mansfield Hollow, Connecticut

in Australien:
 Mansfield (Victoria) im Mansfield Shire
 Mansfield (Queensland), Vorort von Brisbane

Siehe auch:
 Mansfield Point, Landspitze an der Südküste von Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Mansfield Township (Begriffsklärung)
 Mansfeld (Begriffsklärung)